Dürer är tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Agnes Dürer
 Albrecht Dürer den äldre
 Albrecht Dürer
 Hans Dürer
 Niklas Dürer